Abílio de Jesus Meireles  (Portugal, 1862  foi um militar português teve o seu momento de celebridade quando se deu a revolta militar do Porto em 31 de Janeiro de 1891. Era na altura primeiro sargento do regimento de cavalaria nº 9 e foi um dos que acompanharam aquele corpo quando se manifestou a favor do movimento revolucionário.
Também foi conhecido simplesmente como sargento Abílio.

Referências gerais 
 Dicionário Universal Ilustrado, Ed. João Romano Torres & Cª.1911.

Sargentos de Portugal